Tyrone – contea dell'Irlanda del Nord
 Tyrone – città della Contea di Fayette, Georgia
 Tyrone – township della Contea di Kent, Michigan
 Tyrone – township della Contea di Livingston, Michigan
 Tyrone – città della Contea di Schuyler, New York
 Tyrone – città della Contea di Texas, Oklahoma
 Tyrone – township della Contea di Adams, Pennsylvania
 Tyrone – borough e township della Contea di Blair, Pennsylvania
 Tyrone – borough statunitense nella contea di Blair nello Stato della Pennsylvania
 Tyrone – township della Contea di Perry, Pennsylvania
 Tyrone – census-designated place statunitense nello stato del Nuovo Messico
 Tyrone – nome proprio di persona inglese maschile